Le championnat du monde de squash 1977 est l'édition 1977 du championnat du monde qui se déroule du 11 au 21 octobre 1977 à Adélaïde.
Geoff Hunt gagne son  titre de champion du monde en battant Qamar Zaman en finale.

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Match pour la troisième place 
C'est la seule édition d'un championnat du monde où se dispute un match pour la troisième place.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash

1977
Squash masculin
Squash masculin 1977
Monde masculin 1977
Monde masculin
Sport en octobre 1977